Fennec (Vulpes zerda) – piccola volpe
 Fennec – nome in codice del browser Firefox Mobile
Fennec – gruppo musicale italiano